Слободский сельский совет ()

Житомирская область 
 Слободский сельский совет — Коростышевский район.
 Слободский сельский совет — Малинский район.
 Слободский сельский совет — Овручский район.

Ивано-Франковская область 
 Слободский сельский совет — Городенковский район.
 Слободский сельский совет — Коломыйский район.
 Слободский сельский совет — Косовский район.
 Слободский сельский совет — Тысменицкий район.

Киевская область 
 Слободский сельский совет — Кагарлыкский район.

Полтавская область 
 Слободский сельский совет — Миргородский район.

Сумская область 
 Слободский сельский совет — Бурынский район.

Тернопольская область 
 Слободский сельский совет — Залещицкий район.

Херсонская область 
 Слободский сельский совет — Каховский район.

Черниговская область 
 Слободский сельский совет — Менский район.
 Слободский сельский совет — Черниговский район.

Черновицкая область 
 Слободский сельский совет — Новоселицкий район.